Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Masters, se dispute à Munich du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Faits marquants    
La numéro un mondiale Jennifer Capriati, éliminée en quarts par Sandrine Testud, abandonne son trône à l'issue de la compétition, au bénéfice de Lindsay Davenport.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2001
Masters
Tennis en Allemagne en 2001
Masters
Événement sportif à Munich
Tennis en octobre 2001
Sport en novembre 2001